Алекса́ндр Васи́льевич Бара́нов (; род. 27 ноября 1974, Минск) — белорусский футболист и тренер.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1992 году в клубе «Старые Дороги». За время пребывания в рядах «стародорожцев» пару раз отдавался в аренду в «Зарю» (Языль). В начале 1995 года перешёл в столичный клуб «Смена». В том же году переехал в Россию, где подписал контракт с «Волгарём». Уже в следующем году Баранов вернулся в Белоруссию, где стал игроком юного клуба — БАТЭ. Дебют состоялся в первом матче клуба: против волковысской «Смены-01». За 4 года в борисовском клубе, для него успешным стал сезон 1998, где клуб занял второе место в чемпионате, а Баранов забил 9 голов и отдал 5 голевых передач. В следующем сезоне БАТЭ выиграл чемпионат, а Баранов перешёл в российский «Ростсельмаш». Однако в том же году он перебрался в «Локомотив» из Нижнего Новгорода. В 2002 году вновь вернулся на родину, где подписал контракт с «Даридой». Клубу помог выйти в Высшую лигу. С 2003 по 2004 года был игроком новополоцкого «Нафтана». В 2005 году вернулся в БАТЭ, где принял участие в 13 матчах. В следующем году перешёл в «Сморгонь», которому также помог выйти в Высшую лигу. Карьеру игрока завершил, играя в составе «Городеи».

Достижения 
 Чемпион Белоруссии: 1999

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК БАТЭ

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Старые Дороги»
Игроки ФК «Заря» Языль
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Смена-БАТЭ»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Дарида»
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Сморгонь»
Игроки ФК «Городея»